Miramond est un patronyme porté notamment par :

 François Miramond de Laroquette (1871-1927), médecin militaire français ;
 Jean Miramond (1922-2003), footballeur français ;
 Jules Miramond (1914-2006), footballeur français.

Homonymie de patronyme